El término bolaño puede referirse a:

 Bolaño, un proyectil esférico de piedra.
 Bolaño (apellido).

Divisiones administrativas 
Bolaño (Castroverde), lugar y parroquia del concello de Castroverde.
Bolaño (Baralla), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Baralla.
A Venda do Bolaño, lugar de la parroquia de Pentes, concello de Villarino de Conso.